Het WTA-tennistoernooi van Charleston (officieel Family Circle Cup) van 2010 vond plaats van 12 tot en met 18 april 2010 in de Amerikaanse stad Charleston. Het was de 38e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een groene gravel-ondergrond.

In het enkelspel wist de Australische Samantha Stosur de tweede enkelspeltitel uit haar carrière binnen te rijven. Ze was geplaatst als vierde reekshoofd en ze versloeg in de finale de Russin Vera Zvonarjova in twee sets.

In het dubbelspel versloeg het als eerste geplaatste duo Liezel Huber en Nadja Petrova in de finale het ongeplaatste koppel Vania King en Michaëlla Krajicek in twee sets.

Het toernooi van 2010 trok een recordaantal van 95.767 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Charleston 2010
Charleston